Duncan Lamont (acteur), Schotse acteur
 Duncan Lamont (muzikant), Brits jazzmuzikant